Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 13 по 15 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
13 августа 2008, с 19:42 по местному времени (UTC+8)

Полуфиналы 
14 августа 2008, с 11:10 до 11:32 по местному времени

Финал 
15 августа 2008, в 10:48 по местному времени

Примечания

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Комплекс, мужчины, 200 м